Плещеницька селищна рада — (), адміністративно-територіальна одиниця в складі Логойського району розташована в Мінській області Білорусі. Адміністративний центр — Плещениці.

Плещеницька селищна рада розташована на межі центральної Білорусі, у північній частині Мінської області орієнтовне розташування — супутникові знимки, на північ від Логойська.

До складу сільради входять такі населені пункти:
 Бурі
 Вязівщина
 Загір'я
 Задвірки
 Зади
 Замостя
 Застінок
 Калюга
 Комарівка
 Лядо
 Отрубок
 Приліпці
 Рудня
 Русаки
 Слобода
 Соколи
 Юльяново

Примітки

Посилання 
 Інформація на сайті Логойського району

Логойський район
Селищні ради Білорусі